Ananke (pronuncia Anánke, dal greco antico Ἀνάγκη) può riferirsi a:

 Ananke – divinità greco antica che presiedeva al fato o alla necessità
 Ananke – satellite di Giove
 Ananke – film italiano del 1915 diretto da Nino Oxilia
 ’ANANKE – rivista italiana di architettura edita dal 1993
 Ananke Edizioni – casa editrice italiana con sede a Torino